

Geografia 
 Čab – comune del distretto di Nitra (Slovacchia)

Sigle 
 Credito Agrario Bresciano S.p. A. (CAB), banca fondata nel 1883, unitasi alla Banca San Paolo di Brescia S.p.A nel 1998 formando la Banca Lombarda SpA, che nel 2007 confluì nel gruppo creditizio UBI Banca
 Cantieri Aeronautici Bergamaschi – azienda aeronautica del gruppo Caproni
 Change Advisory Board – comitato di consulenza sul cambiamento
 Codice di Avviamento Bancario – elemento delle Coordinate bancarie
 Conformity Assessment Body – organismo di certificazione, di ispezione e laboratori di prova e taratura
 Crystal Atari Browser – un browser web per i computer Atari

Chimica 
 CAB – acetato butirrato di cellulosa

Codici 
 CAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Cabinda, Cabinda (Angola)
 cab – codice ISO 639-3 della lingua garifuna
 CAB – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Cabinda (Angola)

Informatica 
 CAB – formato di file di compressione dei dati

Musica 
 The Cab – gruppo musicale statunitense
 CAB – gruppo musicale jazz statunitense
 Cab – singolo dei Train del 2005, dall'album For Me, It's You

Altro 
 Cab – contrazione di cabriolet da cui deriva l'odierno nomignolo dato ai taxi inglesi
 Cab – diminutivo di Cabell, nome di Cab Calloway

Note